Абрам Григорьевич Шицгал (1903—1983) — историк книги, доктор филологических наук.

Биография 
В 1928 окончил филологический факультет ЛГУ. С 1945 — сотрудник ВНИИ комплексных проблем полиграфии, с 1975 — старший научный сотрудник-консультант Отдела редких книг Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина. Преподавал в Московском полиграфическом институте (ныне Московский государственный университет печати).

Как учёный занимался изучением шрифтов. В работе «Графические основы русского гражданского шрифта» (1947) установил факт переработки московского письма XVII — начала XVIII века на основе латинской антиквы. Анализу построения шрифтов А. Дюрера, Л. Пачоли, Ж. Тори посвящена работа «Трактаты эпохи Возрождения о построении шрифта» (1956). Основной труд «Русский типографский шрифт. Вопросы истории и проблемы применения» (1974), в котором были приведены сведения о его происхождении, рассмотрены состав и графическая основа, проанализированы типы шрифтов, существовавших в России на протяжении XVIII — начала XX века.

Научные работы 
 Графическая основа русского гражданского шрифта. — М.-Л.: Гизлегпром, 1947.
 Русский рисованный книжный шрифт советских художников. — М.: Искусство, 1953.
 Русский гражданский шрифт. 1708—1958. — М.: Искусство, 1959.
 Русский типографский шрифт. Вопросы истории и проблемы применения. — М.: Книга, 1974.
 Трактаты эпохи Возрождения о построении шрифта. // Сборник трудов / Московский заочный полиграфический институт. Вып. 4. — М., 1956. — С. 117-154.
 Шрифтовое оформление современной книги СССР и зарубежных стран. — М., 1964.

Литература 
 Немировский Е. Л. К 80-летию А. Г. Шицгала // Книга. Исследования и материалы. Сб. 46. / Гл. ред. Н. М. Сикорский. — М.: Всесоюзная книжная палата, 1983.
 А. Г. Шицгал (Некролог) // Полиграфия. — 1984. — № 2.

Филологи СССР